Найденка — название населённых пунктов в России:

 Найденка — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Найденка — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Найденка — деревня в Удомельском районе Тверской области.